Loricata kan syfta på:

 Loricata (kräldjur), taxon av krokodilliknande kräldjur.
 Loricata (ledsnäckor), underklass av ledsnäckor.